Skogstorp (Halland), plaats in het Zweedse landschap Halland.
 Skogstorp (Södermanland), plaats in het Zweedse landschap Södermanland